Мирошниченко Григорій Пантелеймонович (? — після жовтня 1919)  — командир полку Дієвої Армії УНР.
 Мирошниченко Діана Олександрівна (* 1995) — українська співачка яка виступає на сцені з 5-річного віку.
 Мирошниченко Дмитро Костянтинович — майор Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Мирошниченко Олег Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мирошниченко Олександр Іванович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мирошниченко Володимир Володимирович — старший лейтенант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Див. також 
 Мірошниченко
 Мірошніченко

Примітки 

прізвища
Прізвища на -енко